Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Agnone
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Boretto
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Borghetto, località nel comune di Valeggio sul Mincio
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Brescia
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Buttigliera Alta
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Camporosso
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Cassacco
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Castellabate
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Cismon del Grappa
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Civezza
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Poggioni, località nel comune di Cortona
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Cuccana
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Driolassa
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Fossanova San Marco, località nel comune di Ferrara 
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Francolino, località nel comune di Ferrara 
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Lastebasse
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Mairago
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Rionero in Vulture
 Chiesa di San Marco Evangelista in Agro Laurentino – chiesa di Roma
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Rovereto
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Pallare
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Sant'Omobono Terme
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Scodovacca, località nel comune di Cervignano del Friuli 
 Chiesa di San Marco Evangelista – chiesa di Udine

Pagine correlate 

 Chiesa di San Marco